Alan Cobham peut faire référence à :
 Alan Cobham (1894–1973), un aviateur britannique ;
 Alan Cobham (1927–2011), un mathématicien et informaticien américain.